Ла Туна има више значења:

 Ла Туна (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Туна (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Туна, Парселас ел Портал (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Туна (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Туна (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Туна, Ла Палмада (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Туна (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Туна (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Туна (Ла Манзаниља де ла Паз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Туна (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Туна (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Туна (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Туна (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Туна, Естасион Парикуаро (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Туна (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Туна (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Туна (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Туна (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Туна (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Туна (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Туна (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Туна (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Туна (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику